Alphabetisierung steht für:
 Alphabetisierung (Lesefähigkeit), der Prozess der Vermittlung der Lesefähigkeit sowie ggf. auch der Schreibfähigkeit
 Alphabetisierung (Verschriftlichung), der Prozess der Verschriftlichung einer zuvor schriftlosen Kultur
 den Prozess der Umstellung eines nicht-alphabetischen Schriftsystems auf die Alphabetschrift
 Alphabetische Sortierung

Siehe auch: